Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2003 всьоме проводився під егідою ААФУ, тривав з 30 квітня по 4 жовтня 2003 року.

Перший етап

Група 1 

Команди «Рава» (Рава-Руська) і «Іква» (Млинів) заявилися на сезон 2003/04 у другу лігу, тому знялися з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  («Іква» Млинів) — 3.

Група 2 

Найкращий бомбардир:  («Факел-ГПЗ» Варва) — 9.

Група 3 

Команди «Геліос» (Харків) і ФК «Черкаси» заявилися на сезон 2003/04 у другу лігу, тому знялися з розіграшу серед аматорів.
ФК «Ніжин» відмовився від участі у змаганнях серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  (ФК «Черкаси») — 6.

Група 4 

Команда «Газовик-ХГВ» (Харків) заявилася на сезон 2003/04 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  («Молнія» Сєвєродонецьк) — 6.

Група 5 

Команда «Кримтеплиця» (Молодіжне) заявилася на сезон 2003/04 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  («Кримтеплиця» Молодіжне) — 6.

Група 6 

Команда «Водник» (Миколаїв) заявилася на сезон 2003/04 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  («Гірник» Кривий Ріг) — 8.

Другий етап 
На цьому етапі враховувалися очні зустрічі команд на першому етапі (ці результати виділено курсивом).

Група 1 

Команда «Факел-ГПЗ» (Варва) знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  (ФК «Лужани»),  («Дніпро» Київ) — по 2.

Група 2 

Найкращі бомбардири:  («Молнія» Сєвєродонецьк),  («Європа» Прилуки),  («Шахтар» Свердловськ) — по 2.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 4.

Фінальний турнір 
(27 вересня — 4 жовтня 2003 року)

Півфінал 1

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 6.

Півфінал 2

Найкращі бомбардири:  і  (ФК «Лужани»),  («Іван» Одеса) — по 3.

Фінал 
Командам зараховано результати матчів півфіналу з колективами, які вийшли в фінал (ці результати виділено курсивом).

Найкращі бомбардири фіналу:  і  («КЗЕЗО» Каховка) — по 2.

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Гірник» (Кривий Ріг), учасник другого етапу турніру аматорського чемпіонату України «Реал» (Одеса).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004
 Кубок України з футболу 2003—2004
 Кубок України з футболу серед аматорів 2003

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2003 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2003 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2003 у футболі
2003 в українському спорті